Беллу́-ле-Триша́р, Беллу-ле-Трішар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на південний захід від Парижа, 125 км на південний схід від Кана, 39 км на південний схід від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 106 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 259,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету
 Беллу-ле-Тришар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Беллу-ле-Тришар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Орн